Brenderup (bedrijf), fabrikant van aanhangwagens
 Brenderup (parochie), parochie in Denemarken
 Brenderup (plaats), plaats in Denemarken